Бортники  — деревня в Боровском районе Калужской области. Входит в состав сельского поселения «Деревня Асеньевское».

География 
На реке Межиха, рядом Пинашино, Межура и Серединское.

Население

История 
У деревни селище XV-XVII веков, обнаружены   фрагменты круговой позднесредневековой керамики.

В 1782 году сельцо Бортники Дарьи Иовны Скобеевой, Михаила Семеновича Калашникова.

Примечания 

Населённые пункты Боровского района (Калужская область)